

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Kazimierów – część kolonii Chajew-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Kazimierów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Halinów
 Kazimierów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto

Zobacz też 
 Kazimierowo